Stazione di Belmonte Calabro – stazione ferroviaria sulla linea Battipaglia-Reggio di Calabria
 Stazione di Belmonte Piceno – stazione ferroviaria sulla linea Porto San Giorgio-Amandola